Альгуа () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 747 человек (2008 г.), плотность населения составляет 92 чел./км². Занимает площадь 8 км². Почтовый индекс — 24010. Телефонный код — 0345.

Покровительницей коммуны почитается Пресвятая Богородица (Santa Maria del Carmelo), празднование 16 июля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики